Le nom Michel Danican Philidor a été porté par plusieurs musiciens français :
Michel Danican Philidor (v. 1580- v. 1651) ;
Michel Danican Philidor II (v. 1610-v. 1679), fils du précédent ;
Michel Danican Philidor III  (1683-1723).

 Voir aussi Famille Philidor